Der Sudirman Cup 2007, die Weltmeisterschaft für gemischte Mannschaften im Badminton, fand in Glasgow, Schottland vom 11. bis 17. Juni 2007 statt. China gewann in dieser zehnten Auflage des Championats gegen Indonesien im Finale mit 3:0.

Austragungsort 
 Scotstoun International Sports Arena

Setzliste

Gruppe 1

Gruppe A

China vs. Thailand

Malaysia vs. England

Malaysia vs. Thailand

China vs. England

China vs. Malaysia

England vs. Thailand

Gruppe B

Dänemark vs. Hongkong

Südkorea vs. Indonesien

Dänemark vs. Indonesien

Südkorea vs. Hongkong

Indonesien vs. Hongkong

Dänemark vs. Südkorea

Play-offs

Endrunde

Halbfinale

Finale

Gruppe 2

Gruppe A

Singapur vs. Schweden

Deutschland vs. Taiwan

Singapur vs. Taiwan

Deutschland vs. Schweden

Singapur vs. Deutschland

Taiwan vs. Schweden

Gruppe B

Japan vs. Niederlande

Polen vs. Russland

Japan vs. Russland

Polen vs. Niederlande

Russland vs. Niederlande

Japan vs. Polen

Play-offs

Gruppe 3

Gruppe A

Kanada vs. USA

Frankreich vs. Ukraine

Frankreich vs. USA

Kanada vs. Ukraine

Frankreich vs. Kanada

USA vs. Ukraine

Gruppe B

Schottland vs. Neuseeland

Indien vs. Finnland

Schottland vs. Finnland

Indien vs. Neuseeland

Indien vs. Schottland

Neuseeland vs. Finnland

Play-offs

Gruppe 4

Gruppe A

Australien vs. Wales

Spanien vs. Italien

Australien vs. Italien

Spanien vs. Wales

Australien vs. Spanien

Italien vs. Wales

Gruppe B

Bulgarien vs. Estland

Tschechien vs. Schweiz

Tschechien vs. Estland

Bulgarien vs. Schweiz

Bulgarien vs. Tschechien

Schweiz vs. Estland

Play-offs

Gruppe 5

Gruppe A

Slowenien vs. Luxemburg

Litauen vs. Südafrika

Slowenien vs. Südafrika

Litauen vs. Luxemburg

Südafrika vs. Luxemburg

Slowenien vs. Litauen

Gruppe B

Irland vs. Norwegen

Peru vs. Sri Lanka

Irland vs. Sri Lanka

Peru vs. Norwegen

Sri Lanka vs. Norwegen

Irland vs. Peru

Play-offs

Gruppe 6

Gruppe A

Portugal vs. Lettland

Slowakei vs. Türkei

Portugal vs. Türkei

Slowakei vs. Lettland

Portugal vs. Slowakei

Türkei vs. Lettland

Belgien vs. Belarus

Island vs. Zypern

Belgien vs. Zypern

Island vs. Belarus

Belgien vs. Island

Zypern vs. Belarus

Gruppe B

Play-offs

Einzelnachweise 

2007
Badminton 2007
Badmintonwettbewerb in Glasgow